Morales Martínez puede hacer referencia a:

Alelí Morales Martínez, botánica cubana.
Fernando Morales Martínez, político mexicano.
Jesús Morales Martínez, futbolista mexicano.
José Miguel Morales Martínez, futbolista español.